est une expression anglo-saxone signifiant « pluie pourpre-violette ». Elle peut faire référence à :

 Purple Rain, film musical américain d'Albert Magnoli sorti en 1984.
 Purple Rain, album de  et  sorti le  ;
 Purple Rain, chanson de l'album ;
 Purple Rain Tour,  tournée qui commença le  à Bloomington pour s'achever le  à Saint Paul ;
 Purple Rain, cocktail à base de vodka, curaçao, et grenadine.